Девяткин — русская фамилия; имеет женскую форму Девяткина.

Известные носители 
 Девяткин, Андрей Алексеевич (род. 1980) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Девяткин, Евгений Викторович (1932—2004) — советский и российский геолог, руководитель лаборатории геологии и истории четвертичного периода ГИН РАН.
 Девяткин, Егор Егорович (род. 1911) — советский передовик производства, забойщик шахты «Коксовая-2» в Кузбассе.
 Девяткин, Иван Иванович — советский учёный в области СВЧ-электроники.
 Девяткин, Михаил Константинович (1916—2003) — советский и российский актёр.
 Девяткин, Николай Андреевич (род. 1948) — советский и российский общественный и политический деятель.
 Девяткин, Пётр Геннадьевич (1977—2016) — казахстанский хоккеист, нападающий.
 Девяткин, Юрий Дмитриевич (род. 1955) — советский, российский и украинский металлург.

Девяткина 
 Девяткина, Алла Леонидовна (1924—2018) — Герой Социалистического Труда.

Прочее 
 Девяткин переулок — небольшая улица в центре Москвы в Басманном районе между Сверчковым переулком и Покровкой.
 Девяткина — река в Архангельской области.